

Patronyme 
Le patronyme arabe Salameh (سلامة) provient de la racine سلام Salam : paix, d'où salameh : sécurité.

 Ali Hassan Salameh (1940-1979), personnalité politique palestinienne.
 Hassan Salameh (1912-1948), personnalité politique palestinienne.
 Mostafa Salameh (né en 1970), alpiniste jordanien.
 Nohad Salameh (1947-), femme de lettres et poète française d'origine libanaise.
 Patrick Salameh (1957-), tueur en série français.

Voir aussi 
Salamé

Homonymie
Homonymie de patronyme